Rushmere kan syfta på:

 Rushmere, Bedfordshire - en ort i Buckinghamshire, England
 Rushmere, Ipswich - i Ipswich, Suffolk, England
 Rushmere, Suffolk Coastal - i Suffolk Coastal, Suffolk, England
 Rushmere, Waveney - en ort och civil parish i Suffolk, England
 Rushmere Street - en ort i Suffolk, England
 Rushmere St. Andrew - en ort och civil parish i Suffolk, England